Tusar je příjmení, které má více osobností:

 Pavel Tusar (1887–1907) – básník
 Slavoboj Tusar (1885–1950) – typograf, grafik, kaligraf
 Vlastimil Tusar (1880–1924) – politik, předseda československé vlády

Rozcestníky - příjmení